Каменитица може да се отнася за:

 Каменитица, връх в Пирин;
 Каменитица, циркус в Пирин;
  Каменитица, връх в Ерулската планина.